El nombre Javier Sánchez puede referirse a diferentes personalidades:

Javier Sánchez Fernández, cantautor y sacerdote español.
Javier Sánchez Menéndez, poeta, editor, traductor y ensayista español.
Javier Sánchez Vicario, tenista español.
Javier Sánchez, cantautor argentino.
Javier Sánchez de Felipe, futbolista español.